Arbre à cire est un nom vernaculaire porté par deux espèces de plantes différentes du genre Morella :
 Morella cerifera (L.) Small
 Morella pensylvanica (Mirb.) Kartesz

Référence 
 

Nom de plante ambigu